Ingeborg de Dinamarca (Copenhague, 2 de agosto de 1878-Estocolmo, 11 de marzo de 1958), princesa de Suecia y duquesa de Västergötland, esposa del príncipe Carlos de Suecia. Era hija del rey Federico VIII de Dinamarca y de su esposa, la princesa Luisa de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
La princesa Ingeborg nació en el Palacio de Charlottenlund, en el área metropolitana de Copenhague, cuando su padres aún eran príncipes herederos de Dinamarca.

Hermanos 
 Cristián Carlos Federico Alberto Alejandro Guillermo, nacido el 26 de septiembre de 1870, posteriormente rey de Dinamarca como Cristián X
 Cristián Federico Carlos Jorge Valdemar Axel, nacido 3 de agosto de 1872, posteriormente rey de Noruega como Haakon VII
 Luisa Josefina Sofía Thyra Olga, nacida el 17 de febrero de 1875, posteriormente princesa de Schaumburg-Lippe
 Horoldo Cristián Federico, nacido el 8 de octubre de 1876
 Thyra Luisa Carolina Amalia Augusta Isabel, nacida el 14 de marzo de 1880
 Cristián Federico Guillermo Valdemar Gustavo, nacido el 4 de marzo de 1887, conocido como el príncipe Gustavo de Dinamarca
 Dagmar Luisa Isabel, nacida el 23 de mayo de 1890

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 27 de agosto de 1897, a la edad de 21 años, contrajo matrimonio con el príncipe Carlos de Suecia, hijo de los reyes de Suecia y Noruega Óscar II y Sofía de Nassau. Luisa, la madre de Ingeborg era prima hermana de Carlos.

Hijos 
 Margarita (1899-1977). Esposa del príncipe Absalón de Dinamarca.
 Marta (1901-1954). Princesa heredera de Noruega, esposa del príncipe Olaf.
 Astrid (1905-1935). Reina consorte de los belgas, esposa de Leopoldo III.
 Carlos (1911-2003). Duque de Östergötland hasta 1937.

En 1905, la Asamblea Nacional de Noruega escogió al príncipe Carlos, esposo de Ingeborg, como primera opción para ocupar el trono de la recién independiente nación. El príncipe rechazó la invitación por la oposición de su padre el rey Óscar II a la independencia de ese país.

Muerte 
Ingeborg falleció en Estocolmo el 11 de marzo de 1958 a la edad de 79 años, siete años después de haber enviudado. Fue testigo también de la muerte de dos de sus hijas: Astrid falleció en 1935 en un accidente automovilístico en Suiza, y Marta por causa del cáncer en 1954. Fue sepultada en el Cementerio Real del Parque de Haga, en la capital sueca.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 22/03/1952).

Ancestros

Referencias 
 Lars Elgklou: Familjen Bernadotte. En kunglig släktkrönika (La Familia Bernadotte. Crónica de la Familia Real) (en sueco).
 Staffan Skott: Alla dessa Bernadottar (Todos los Bernadottes) (1996) (en sueco).

Ingeborg Dinamarca princesa Suecia
Ingeborg
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Princesas de Suecia
Damas de la Orden de los Serafines
Luteranos de Suecia
Luteranos de Dinamarca
Fallecidos en Estocolmo
Duquesas consortes de la casa de Glücksburg